Vzorec C2H6OS může označovat:

 Dimethylsulfoxid; zkratka DMSO ((CH3)2SO)
 2-merkaptoethanol (HOCH2-CH2-SH)

{{DISPLAYTITLE:C2H6OS}}